Hrvatska:
 Žabnik (Trnovec Bartolovečki), naselje u općini Trnovec Bartolovečki
 Žabnik (Sveti Martin na Muri), naselje u općini Sveti Martin na Muri